Karli (ou Karlı) est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
, producteur et film suisse
 (né en 1990), joueur allemand de football
Pierre Karli (1926-2016), médecin et neurobiologiste français

Prénom
, professeur et auteur américain sur la sexualité
 (né en 1929), major général est-allemand
 (né en 1992), joueuse canadienne de hockey sur gazon
 (1882-1996), peintre moderniste allemand
, chanteur et compositeur country américain

Toponyme

Karli-Eli, ancienne province de grèce ottomane

Grottes de Karli, grottes bouddhiste près de Lonavla
, ville du Maharashtra

, hameau de la municipalité de Koper

, village de la province de Artvin
, village de la province de Çanakkale
, village de la province de Samsun

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme